Эссен:

Топонимы 
 Эссен — город в Германии.
 Эссен — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Бад-Эссен — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Эссен-Альтендорф — с 1901 года административный район на западе города Эссен (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

  — муниципалитет в Бельгии

Персоналии 
 Эссен — пресёкшийся графский род, происходивший из Голландии:
 
 
 Эссен, Дидрик фон (1864—1936) — финский военный, генерал-майор, командующий Шюцкором в 1919—1921.
 Эссен, Иван Николаевич (1759—1813) — генерал-лейтенант, каменец-подольский военный губернатор, рижский военный губернатор.
 Эссен, Льюис (1908—1997) — английский физик-экспериментатор.
 Эссен, Мария Моисеевна (1872—1956) — российская революционерка.
 
 
 Эссен, Пётр Кириллович (1772—1844) — генерал-лейтенант, Оренбургский и Петербургский военный генерал-губернатор.
 Эссен, Рейнгольд-Вильгельм Иванович (1722—1788) — генерал-поручик, участник Семилетней войны, Ревельский обер-комендант.
 Эссен, Ханс Хенрик (1755—1824) — шведский фельдмаршал и государственный деятель.
 Эссен, Христофор Юрьевич фон (1717—1771) — генерал-поручик
 Эссен, Эдуард Эдуардович (1879—1931) — старый большевик.
 Эссен, Юнас фон (род. 1991) — шведский мнемонист, чемпион мира по памяти.

Прочее 
 «Эссен» — российская сеть гипермаркетов.
  — женский футбольный клуб из города Эссен, Германия.
 «Адмирал Эссен» — второй сторожевой корабль проекта 11356, принят на вооружение в состав Черноморского флота России.
 Вокзал Эссен — главный железнодорожный вокзал в городе Эссен (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Примечания